Полковник Никола Христов Попов е роден на 18 юли 1893 г. в гр. Калофер. Завършва гимназия в гр. Плевен. След което постъпва във военно училище. През 1915 го завършва с чин подпоручик. Взел е участие през Първата световна война с 4-и пехотен Плевенски полк. Награден е с орден за храброст IV ст. II кл. Притежава и други мирновременни отличия. Излиза в запаса през 1940 г. след като е заемал длъжността командир на 34 пехотен Троянски полк. До 1944 г. е мобилизиран 3-и пъти - два пъти  като командир 65 пех. полк и един път като командир на 4-ти арм. пех. попълващ полк.